Atrévete puede referirse a:

Atrévete (programa de radio), programa radiófonico de Cadena Dial.
«Atrévete», canción de Chenoa.
«Atrévete», canción de El Sueño de Morfeo.
«Atrévete», canción de José Luis Rodríguez "El Puma".
«Atrévete», canción de Nicky Jam y Sech.
Atrévete (telenovela), telenovela venezolana.
Atrévete a soñar, telenovela mexicana, emitida por Televisa.
«Atrévete-te-te», canción interpretada por el dúo puertorriqueño Calle 13.